Да́рио Ви́дошич (; 8 апреля 1987, Осиек) — австралийский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Австралии.

Родители Видошича переехали в Австралию из Югославии в 1988 году, когда его отца Радо пригласили в австралийский футбольный клуб «Куинсленд Лайонс».

Клубная карьера 

19 января 2010 года «Нюрнберг» сообщил, что полузащитник отдан в аренду в «Дуйсбург» до конца сезона.

В июле 2011 года вернулся в Австралию, подписав трёхлетний контракт с «Аделаидой Юнайтед».

В августе 2013 года перешёл в швейцарский «Сьон» за AU$700 тыс.

В сентября 2015 года подписал двухлетний контракт с «Уэстерн Сидней Уондерерс».

Международная карьера 
Дарио Видошич дебютировал за «Соккеруз» в отборочном матче чемпионата мира 2010 года против Японии. Свой второй матч Видошич провёл в составе австралийцев 10 октября 2009 года против сборной Нидерландов.

Первый гол за сборную Австралии Дарио Видошич забил 24 мая 2010 года в товарищеском матче против сборной Новой Зеландии.

Статистика в сборной

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игрока 
 
 Профиль на сайте ФК «Нюрнберг» 
 Профиль на сайте www.footballaustralia.com.au

Футболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по футболу
Игроки ФК «Брисбен Роар»
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК «Дуйсбург»
Игроки ФК «Арминия» Билефельд
Игроки ФК «Аделаида Юнайтед»
Игроки ФК «Сьон»
Игроки ФК «Уэстерн Сидней Уондерерс»
Игроки ФК «Ляонин Хувин»
Игроки ФК «Соннам»
Игроки ФК «Веллингтон Феникс»
Игроки ФК «Мельбурн Сити»
Иммигрировавшие в Австралию из Хорватии